Carlitos est un diminutif du prénom Carlos. Il est utilisé comme pseudonyme par plusieurs joueurs de football.

Pseudonyme 

 Carlitos (1982-), Carlos Alberto Alves, footballeur portugais.
 Carlitos (1985-), Carlos Emanuel Soares Tavares, footballeur capverdien.
 Carlitos (1990-), Carlos Daniel López Huesca, footballeur espagnol.

Voir aussi